Scharnhorst può indicare diverse cose:

Persone 
 Gerhard von Scharnhorst (1755-1813) – generale prussiano

Navi 
  – incrociatore corazzato tedesco della prima guerra mondiale
  – incrociatore da battaglia tedesco della seconda guerra mondiale
  – classe di incrociatori da battaglia della prima guerra mondiale, di cui lo Scharnhorst era capoclasse

Geografia 
 Scharnhorst  – frazione di Eschede in Bassa Sassonia
 Scharnhorst – distretto urbano di Dortmund